Megaphragma — род паразитических наездников из семейства Trichogrammatidae надсемейства Chalcidoidea. Размеры микроскопические,  менее 1 мм (большинство видов 0,16—0,3 мм). Род включает два из трёх наиболее мелких видов насекомых: Megaphragma caribea (170 микрометров) и Megaphragma mymaripenne (200 микрометров). Крылья с сильно редуцированным жилкованием. Встречаются на всех конитинентах, кроме Антарктиды. Паразитируют на трипсах.

Классификация 
Включает около 30 видов

 Megaphragma antecessor Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma breviclavum Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma caribea Delvare, 1993
 Megaphragma chienleei Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma cockerilli Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma deflectum Lin, 1992
 Megaphragma digitatum Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma ghesquierei Ghesquière, 1939
 Megaphragma fanenitrakely Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma funiculatum Fusu, Polaszek, and Viggiani, 2022
 Megaphragma giraulti Viggiani, Fusu, and Polaszek, 2022
 Megaphragma hansoni Polaszek, Fusu, and Viggiani, 2022
 Megaphragma kinuthiae Polaszek, Fusu, and Viggiani, 2022
 Megaphragma liui Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma longiciliatum Subba Rao, 1969
= M. aligarhensis Yousuf and Shafee
= M. amalphitanum Viggiani, 1997
= M. decochaetum Lin, 1992
= M. magniclava Yousuf & Shafee, 1988
= M. shimalianum Hayat, 2009
 Megaphragma macrostigmum (Lin, 1992)
 Megaphragma mymaripenne Timberlake, 1924
 Megaphragma momookherjeeae Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma nowickii Polaszek, Fusu, and Viggiani, 2022
 Megaphragma noyesi Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma pintoi Viggiani, 2022
 Megaphragma polilovi Polaszek, Fusu, and Viggiani, 2022
 Megaphragma polychaetum Lin, 1992
= M. anomalifuniculi Yuan and Lou, 1997
 Megaphragma priesneri (Kryger, 1932)
 Megaphragma rivelloi Viggiani, 2022
 Megaphragma stenopterum (Lin, 1992)
 Megaphragma striatum Viggiani, 1997
 Megaphragma tamoi Polaszek, Fusu, and Viggiani, 2022
 Megaphragma tridens Fusu, and Polaszek, 2022
 Megaphragma uniclavum Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma vanlentereni Polaszek and Fusu, 2022
 Megaphragma viggianii Fusu, Polaszek, and Polilov , 2022

Примечания 

Трихограмматиды
Роды перепончатокрылых